Prohászka ist der Familienname folgender Personen:

 Ottokár Prohászka (1858–1927), ungarischer katholischer Bischof der Diözese Székesfehérvár 
 Péter Prohászka (* 1992), ungarischer Schachspieler

Siehe auch:
 Procházka
 Proházka
 Prohaska